Імператор Ґо-На́ра (, ґо-нара тенно; 26 січня 1497 — 27 вересня 1557) — 105-й Імператор Японії, синтоїстське божество. Роки правління: 9 червня 1526 — 27 вересня 1557.

Біографія 
Імператор Ґо-Нара народився 26 січня 1497 року. Він був другим сином Імператора Ґо-Касівабари. Матір'ю хлопчика була фрейліна Кандзюдзі Фудзіко, донька лівого міністра Кандзюдзі Норіхіде. Новонародженому дали ім'я Томохіто.

1526 року, після смерті батька, принц став новим Імператором Японії. Церемонія інтронізації не проводилася до 1535 року через брак коштів в Імператорському палаці, що перебував у занепаді через міжусобиці регіональних володарів. Через нестатки монарх займався каліграфією і продав свої твори монастирям, вельможам та купцям.

Імператор Ґо-Нара був знавцем японської та китайської літератури. Він вивчав японістику під проводом Йосіди Канеміґі, а китайські науки — під керівництвом Кійохари Нобукати. За життя монарх склав поетичні антології: «Збірку Імператора Ґо-Нари» та «Сто віршів Імператора Ґо-Нари». Його найкращі каліграфічні роботи увійшли до «Збірки Імператорських питань». Руці монарха також належать частини «Щоденника пана Ою» та три копії «Сутри Серця», в яких він благав буддистських бодгісаттв врятувати його народ від епідемій, голоду та воєн.

27 вересня 1557 року Імператор Ґо-Нара помер у 60-річному віці. Його поховали в гробниці Фукаса-но-кіта, в районі Фусімі, у Кіото.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 

  Список усипальниць Імператорів Японії // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії 

Імператори Японії